Леони́д Слу́цкий:
 Слуцкий, Леонид Викторович (род. 1971) — российский футбольный тренер.
 Слуцкий, Леонид Моисеевич (1947 — после 2003) — советский и израильский шахматист и литератор.
 Слуцкий, Леонид Эдуардович (род. 1968) — российский политик.